Комче́н () — небольшой город в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Мерида. По данным переписи 2005 года, численность населения составила 3 778 человек.

Источники

Ссылки 
 Comisarías y subcomisarías de Mérida

Города Юкатана